Евлахский район () — административная единица в центральном Азербайджане. Административный центр город Евлах.

Площадь Евлахского района составляет 1555 квадратных километров. Численность населения составляет более 117400 человек.

На территории района преобладает степной климат.

С 2013 года здесь находится Евлахский аэропорт.

География 
Евлахский район находится в центральной части страны, на правом берегу реки Кура. Район входит в Аранскую экономическую зону и граничит с Агдашским, Бардинским, Тертерским и Шекинским, Геранбойским, Гахским, Самухским районами а также с городом Мингечаур.

В состав Евлахского района входит один город, 46 сёл, 3 посёлка, 19 административно-территориальных округов, 32 муниципалитетов.

История 
Решением ЦИК Азербайджанской ССР 20 февраля 1935 года был образован Евлахский район.

26 декабря 1962 года, решением Х сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР, Евлахский район был ликвидирован, его территория вошла в состав Агдашского, Бардинского и Касум-Исмаиловского районов. 6 января 1965 года район вновь восстановлен.

Население 
Население Евлахского района в 1939 году:

Население Евлахского района в 1959 году:

Экономика 
В годы существования Азербайджанской Советской Социалистической Республики, здесь имелись табачно-ферментационные заводы, элеватор, комбикормовый завод, молочный завод и хлопкоочистительный комбинат.

В настоящее время на территории района функционируют предприятия пищевой и легкой промышленности. Среди них особое место занимают завод «Gilan», хлопкоочистительный завод, кирпичный завод и так далее.

Культура

См. также 
 Административно-территориальное деление Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Исполнительная власть Евлахского района Официальный сайт

 
Районы, образованные в 1935 году
Районы Азербайджана
Появились в 1935 году в СССР
1935 год в Азербайджане